
Termin -{PLL}- ima više značenja.

 Fazno zatvorena petlja, električno kolo
 Polilizin, hemijsko jedinjenje